Die Abkürzung RNI steht für:
 den ehemaligen Piratensender Radio Nordsee International
 die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, siehe RegioNetz
 besonders geschützte Reservate "Réserves Naturelles Intégrales", s. Nationalparks in Madagaskar
 Powiat Niżański in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung